M6 – az Duna Médiaszolgáltató tervezett tematikus csatornája

Hasonló:
 M6-os autópálya (Magyarország), autópálya
 M6, amerikai nehéz harckocsi a második világháború idején
 Messier 6, nyílthalmaz